Калояново — топоним в Болгарии:
 Калояново — община в Пловдивской области;
 Калояново — село в Пловдивской области;
 Калояново — село в Сливенской области.